Ла Манада има више значења:

 Ла Манада (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Манада (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику